Hötting-West steht für:
 Hötting West, statistischer Stadtteil von Innsbruck
 Kranebitten bei Innsbruck, als statistischer Stadtbezirk